Moonlight – amerykański dramat z 2016 roku
 Moonlight – polska grupa muzyczna
 Moonlight – demo tej grupy wydane w 1993 roku
 Moonlight – technologia internetowa